Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1958-1959 voit la consécration du BSC Young Boys. Les Bernois (éliminés par le Stade de Reims en demi-finales de la Coupe d’Europe des clubs champions après un fort beau parcours) obtiennent un troisième titre consécutif. Le meilleur buteur du championnat est leur capitaine Eugen Meier, qui a marqué 24 buts.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Qualifications européennes 
 BSC Young Boys : premier tour de la Coupe des clubs champions européens

Relégations 
 Urania Genève Sport et Young Fellows Zurich sont relégués en Ligue nationale B
 FC Winterthur et FC Bienne sont promus en Ligue nationale A

Résultats complets 
RSSSF

1958-1959
Championnat Suisse Football 1958-1959 D1
Championnat Suisse Football 1958-1959 D1
Suisse
Suisse